Desa Ngadirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,44, long 110,27), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 110,15), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,68, long 110,11), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,24, long 110,06), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 111,04), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,59, long 111,61), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,93, long 112,87), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,99, long 112,81), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,95, long 112,98), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,08, long 112,01), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,10, long 109,87), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,09, long 112,16), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 111,98), 
 Desa Ngadirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 111,40), 

Robotskapade Indonesienförgreningar